Giorgio Gattei (1944) – economista ed insegnante italiano
 Ivana Gattei (1929) – ballerina italiana